Invers betecknar inom matematiken någots motsats eller omvändning

 Inverst element – en speciell typ av element i en mängd med avseende på en binär operator på mängden
 Multiplikativ invers – talet som ger produkten 1 när det multipliceras med x
 Additiv invers – talet, vilket adderat med n, ger noll
 Invers funktion – namnet på en funktion som upphäver en annan funktion inom matematisk analys
 Invers matris – respektive invers avbildning inom linjär algebra
 Gauss-Jordaneliminiation – beräkna inversen för en kvadratisk matris
 För multiplikativ invers, se reciprok (matematik)
 För invers inom geometri, se inversion